Следи листа Амстрад ЦПЦ игара.

0–9

A

Б

Ц

Д

Е

Ф

Г

Х

И

J

K

Л

M

Н

O

П

Q

Р

С

T

У

В

W

X

Y

З

Види још 
 Листа видео игара
 Лист Амстрад ПЦВ игара

Литература 
 CPC Game Reviews by Nicholas Campbell
 Amstrad CPC at Adventureland

Списак видео игара по платформи